„Głowa do góry” – singiel grupy Wanda i Banda
 Głowa do góry (House of D) – film Davida Duchovny'ego z 2004 roku